Název Královice nese několik sídel:

 Královice (okres Kladno) – obec v okrese Kladno
 Královice (Praha) – městská část Prahy
 Královice (tvrz) – tvrz v Praze

Podobné názvy 
 Kralovice (rozcestník)

Externí odkazy